Mairan steht für:
 Jean Jacques d’Ortous de Mairan (1678–1771), französischer Geophysiker
 Mairan (Mondkrater), ein Mondkrater, dessen Namensgeber d’Ortous de Mairan war

Siehe auch:
 Meran (Begriffsklärung)